Irish Football League 1892–93 var den tredje sæson af Irish Football League og dermed også det tredje irske mesterskab i fodbold. Ligaen var siden sidste sæson blevet reduceret med fra ti til seks hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Alle holdene var fra det nuværende Nordirland. Fem af holdene var fra Belfast, mens det sidste hold, Derry Olympic FC, var fra Londonderry. Dette hold var ikke et egentligt klubhold men et udvalgt hold af de bedste spillere fra County Londonderry.

Den 26. november 1892 havde Derry Olympic FC imidlertid endnu ikke betalt deltagergebyret, og klubben blev derfor ekskluderet fra ligaen den 3. december 1892, og modstanderne i holdets fire sidste kampe blev dømt som vindere uden kamp.

Turneringen blev vundet af Linfield FAC, som dermed vandt ligaen for tredje gang i træk.

Resultater

Slutstilling

Kampe

Kilder / eksterne henvisninger 
 IFFHS - Irish Football League 1892/1893    
 RSSSF - Northern Ireland - Final League Tables 1890-1998 
 Irish Football Club Project - Irish Football League - Season 1892/93

Noter 

Sæsoner i Irish Football League
Fodbold i 1892
Fodbold i 1893